endotherm (von griechisch: éndon ‚innerhalb, innen‘ und thérme ‚Wärme‘) bezeichnet:
 in der Chemie und Kernphysik eine endotherme Reaktion 
 in der Zoologie ein endothermes Tier